La ville de Wiesbaden est divisée en 26 arrondissements (Ortsbezirke en allemand).